Brzuza peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Brzuza est un village, situé dans la gmina d'Drzewica de la Powiat d'Opoczno et dans la voïvodie de Łódź.
 Brzuza est un village, situé dans la gmina de Łochów de la Powiat de Węgrów et dans la voïvodie de Mazovie.